Matei se poate referi la:
Evanghelistul Matei
Matei (prenume)
Matei, Bistrița-Năsăud

Nume de familie 
 Adrian Matei (n. 1967), artist plastic român
 Adrian Matei (fotbalist) (n. 1968), fundaș și antrenor român de fotbal
 Adrian N. Matei (n. 1977), scriitor român
 Andra Matei (n. 1993), solistă română de muzică populară
 Călin-Vasile-Andrei Matei (n. 1966), politician român
 Cătălin Lucian Matei (n. 1972), politician român
 Constantin-Bogdan Matei (n. 1980), senator român
 Cosmin Matei (n. 1991), fotbalist român
 Cristian Matei (n. 1977), compozitor român
 Dan Matei (n. 1981), fotbalist român
 Edit Matei (n. 1964), handbalistă de etnie maghiară din România
 Elena Matei, model din Republica Moldova
 Florentin Matei (n. 1993), fotbalist român
 Gabriel Matei (n. 1990), fotbalist român
 Ilie Matei (1895-1969), chimist român
 Ioan Matei (1886-1953), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Ion Gigi Matei, politician român
 Ion Lucian Matei (n. 1945), deputat român
 Iurie Matei (n. 1968), artist plastic din Republica Moldova
 Marius Matei (n. 1984), fotbalist român 
 Mircea Leontin Matei (n. 1965), politician român
 Nicoleta Matei (Nico) (n. 1970), cântăreață română
 Roxana Matei (1926-2011), cântăreață română 
 Sorin Matei (n. 1963), atlet român
 Sorin Adam Matei, universitar american de origine română
 Valeriu Matei (n. 1959), poet, istoric, scriitor și om politic din Republica Moldova
 Vasile Matei (n. 1939), deputat român
 Vintilă Matei (n. 1950), senator român
 Viorel Matei (n. 1949), senator român

Zi onomastică 
 în calendarul roman universal: 21 septembrie
 în calendarul răsăritean bizantin: 16 noiembrie

Vezi și 
 Matia